Ai Giochi di Atene 2004 hanno partecipato 10.625 atleti provenienti da 201 paesi, sono state disputate 301 diverse competizioni in 28 sport. Kiribati e Timor Est hanno fatto la loro prima apparizione in un'edizione olimpica.

In totale almeno 74 paesi si sono aggiudicati una medaglia, mentre altri 127 non sono mai finiti sul podio. Gli Stati Uniti sono stati il paese capace di vincere più medaglie in assoluto, ma anche più ori (36) ed argenti (39), mentre la Russia è il paese che si è aggiudicato più medaglie di bronzo (38). I padroni di casa della Grecia si sono piazzati al quindicesimo posto del medagliere, Israele ed Emirati Arabi Uniti hanno conquistato le loro prime medaglie d'oro nella storia dei giochi olimpici.

Medagliere completo

Paesi senza medaglie

Note

Voci correlate 
 Medagliere dei giochi olimpici estivi
 Medagliere complessivo dei Giochi olimpici

Giochi della XVIII Olimpiade